Royal Cercle Sportif Verviétois was een Belgische voetbalclub uit Verviers. De club was aangesloten bij de voetbalbond met stamnummer 8. De ploeg speelde in groen-wit in het Stade Communal de Bielmont.

Geschiedenis
De club werd opgericht in 1896 als Verviers Foot-Ball Club en sloot aan bij de UBSSA. In 1900 bereikte de ploeg de Ere Afdeling. In 1903 fusioneerde de club met Stade Wallon de Verviers tot Club Sportif Verviétois (CS Verviétois). In 1906/07 werd Verviétois laatste en degradeerde. Na enkele seizoen in de Eerste Afdeling (de toenmalige Tweede Klasse) promoveerde Verviers in 1912 opnieuw en speelde daar tot 1924. In dat jaar degradeerde de ploeg opnieuw. Het team slaagde erin in 1924/25 direct zijn reeks in Tweede te winnen en onmiddellijk terug naar Eerste Klasse te stijgen, maar de club degradeerde weer na een seizoen en zou nu voor langere tijd wegzakken. De club kreeg in 1926 de koninklijke titel en heette nu Royal Club Sportif Verviétois.

De club bleef lange tijd in Tweede spelen. In 1930/31 volgde een eerste maal een enkel seizoen in Derde Klasse, rond de Tweede Wereldoorlog zakte de club langere tijd weg naar dit niveau. Na de oorlog bereikte Verviers weer de Tweede Klasse en in 1956 speelde men daar kampioen. Verviers kon opnieuw aantreden in de hoogste afdeling en de club, met ex-international Joseph Pannaye als speler-trainer, speelde vervolgens 5 seizoenen in Eerste. In 1961 zakte Verviers definitief weg, met een degradatie naar Tweede. Een decennium later ging het steil bergaf, met in 1972 een degradatie naar Derde en in 1974 verder naar Vierde. Nog drie seizoenen later viel de club zelfs terug naar Provinciale twee seizoenen. In 1979 steeg Verviers terug naar Vierde, zakte in 1984/85 nog even een seizoen weg in Provinciale, maar bleef tot 1993 in de bevorderingsreeksen rondhangen. Uiteindelijk kon de club zich in de jaren 90 opnieuw wat opwerken en speelde van 1993 tot 2000 in Derde, waarna de club wat op en neer ging. In 2000 fusioneerde Verviers met R. Dison Sport (stamnummer 63) tot Royale Entente Dison-Verviers onder het stamnummer 8 van Verviers, een jaar later zou men de naam wijzigen naar Royal Excelsior Dison Verviers en in 2002 terugvallen op Royal Cercle Sportif Verviétois. Vanaf 2000 zakte Verviers twee seizoenen terug naar Vierde, speelde er in 2002 kampioen, waarna men weer naar Derde steeg. Dit duurde slechts één seizoen, opnieuw zakte men weg, opnieuw speelde men na twee jaar kampioen, en zo treedt de club in 2005/06 aan in Derde Klasse. Na een aantal jaren in de middenmoot eindigde de club in 2014 op de tweede plaats. Financiële problemen staken tijdens het seizoen op waardoor de club niet mocht aantreden in de eindronde om te promoveren naar de tweede klasse. Begin juli werd beslist om in vereffening te gaan wat een leegloop van de spelers betekende. De club kon wel in de derde klasse blijven, maar op het einde van het seizoen 2014-2015 degradeerde de club naar vierde klasse, en RCS Verviers hield op te bestaan.

Er werden twee nieuwe clubs opgericht in de stad, die in 2019 fuseerden tot AS Verviers. In 2020 fuseerde de club met Star Fléron FC om zo een oud stamnummer te kunnen bemachtigen en werd zo Racing Club Star Verviers, met dezelfde initialen als het oude RCS Verviers.

Erelijst
Beker van België
Finalist (1): 1956

Belgische Tweede KlasseWinnaar (3): 1897/98, 1924/25, 1955/56Tweede (1): 1911/12Belgische Derde KlasseWinnaar (1): 1947/48Tweede (1): 1996/97Belgische Vierde KlasseWinnaar (3) 1992/93, 2001/02, 2004/05Tweede (1):''' 2000/01

Resultaten

Oud-spelers

Trainers
 2005-2006  Etienne Delangre
 2006-2007  Etienne Delangre
 2007-2008  Etienne Delangre
 2008-2009  Sunday Oliseh,  Didier Ernst
 2009-2010  Didier Ernst
 2010-2011  Didier Ernst,  Frank Neumann
 2011-2012  Frank Neumann,  Raphaël Quaranta
 2012-2013  Raphaël Quaranta,  Dražen Brnčić
 2013-2014  Dražen Brnčić

Externe link
 Officiële website

Verviétois
Sport in Verviers
Sportvereniging in Luik (provincie)